Santilly puede referirse a: 

 Santilly, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Santilly, comuna francesa situada en Saona y Loira.